Уи́льям Да́дли (, род. 1952) — американский экономист и финансист. 10-й Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка (с 27 января 2009 года).

Биография 
Окончил Нью-колледж в Сарасоте (Флорида) со степенью бакалавра в 1974 году. Докторскую степень по экономике получил в Калифорнийском университете в Беркли (1982), где изучал макроэкономику под руководством Джорджа Акерлофа.

Женат на Энн Дарби (Ann E. Darby). Живут в Крэнфорде (Нью-Джерси).

Профессиональная деятельность 
После окончания университета работал экономистом в департаменте финансовых исследований Совета управляющих Федеральной резервной системы (в 1981−83), но в дальнейшем ушёл в бизнес.

Карьера в бизнесе 
 до 1986 — вице-президент компании «Morgan Guaranty Trust Company».
 1986—2007 — главный экономист, затем партнёр и управляющий директор инвестиционного банка «Голдман Сакс».
Одновременно с 1999 по 2005 год был членом Группы технических консультантов () бюджетного управления Конгресса.

Работа в Федеральном резервном банке Нью-Йорка 

 Исполнительный вице-президент Отдела по рынкам (Markets Group) и управляющий операциями на открытом рынке () Федерального резервного банка Нью-Йорка.
 27 января 2009 года утверждён Советом директоров банка 10-м президентом банка (после назначения Тимоти Гайтнера министром финансов США). Это назначение подтверждено Советом управляющих Федеральной резервной системы. Как президент ФРБ Нью-Йорка У. Дадли становится заместителем председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Примечания

Ссылки 
 Официальная информация на сайте ФРБ Нью-Йорка.  — 27.01.2009.
 Cooke K. Dudley to succeed Geithner to head New York Fed // Reuters UK. News. January 27, 2009.  — 27.01.2009.
 Irwin N. Dudley Will Replace Geithner at New York Fed // «Washington Post». — January 27, 2009. — P. D03.  — 27.01.2009.

Финансисты США
Президенты Федерального резервного банка Нью-Йорка
Выпускники школы Уиллистон Нортгемптон
Выпускники Нового колледжа Флориды
Выпускники Колумбийского университета